Perrysville (Indiana)
Perrysville (Ohio)

Veja também
Perryville

Desambiguações de topônimos